Роэттир (, ) — семья голландских, английских и французских ювелиров, медальеров, гравёров, резчиков монетных штемпелей. Известные представители:

 Роэттир, Филипп (1596—1669) — голландский ювелир, резчик монетных штемпелей и медальер, отец Иоганна, Жозефа и Филиппа;
 Роэттир, Джон (Иоган) (1631—1703) — голландский и английский гравёр и медальер, сын Филиппа;
 Роэттир, Норбер (Норберт) (1665/1666—1727) — английский и французский гравёр, сын Джона;
  (1707—1784) — французский гравёр и ювелир, сын Норбера;
  (1748—1808) — французский гравёр, медальер и масон, сын Жака;
  (1736—1788) — голландский ювелир, сын Жака;
 Роэттир, Джеймс (1663—1698) — английский медальер, сын Джона;
 Роэттир, Джеймс (Якоб) (1698—1772) — голландский медальер и гравёр, сын Джеймса;
 Роэттир, Жозеф (1635—1703) — английский и французский резчик монетных штемпелей и медальер, сын Филиппа;
 Роэттир, Жозеф-Шарль(1691—1779) — французский медальер, сын Жозефа;
  (1720—1772) — французский медальер, сын Жозефа-Шарля;
 Роэттир, Филипп (II) (1640—1718) — английский и голландский гравёр, сын Филиппа;
 Роэттир, Филипп (III) (?-1732) — голландский гравёр, сын Филиппа (II);
 Роэттир, Франсуа (1685—1743) — французский медальер и художник, сын Филиппа (II).

Примечания

Литература